Сарсенбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарсенбай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Сарсенбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.